Fontane ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Fontane (1838–1923), jüngste Schwester Theodor Fontanes
 Emilie Fontane (1824–1902), Ehefrau des Dichters Theodor Fontane
 Emilie Louise Fontane (1798–1869), Mutter des Dichters Theodor Fontane 
 Friedrich Fontane (1864–1941), deutscher Verleger, Sohn von Theodor Fontane
 George Fontane (1851–1887), Sohn des Dichters Theodor Fontane, Hauptmann in der kaiserlichen deutschen Armee
 Louis Henri Fontane (1796–1867), deutscher Apotheker, Vater von Theodor Fontane
 Martha Fontane (1860–1917), Tochter von Theodor Fontane und Urbild mehrerer seiner Romanfiguren
 Mete Fontane, siehe Martha Fontane
 Theodor Fontane (1819–1898), deutscher Schriftsteller (Vertreter des poetischen Realismus)
 Theodor Fontane jun. (1856–1933), deutscher Intendanturbeamter, Sohn von Theodor Fontane

Fontane bezeichnet außerdem:

 Theodor Fontane-Arbeitsstelle, Forschungseinrichtung an der Universität Göttingen
 Theodor-Fontane-Archiv, Literaturarchiv an der Universität Potsdam
 Theodor Fontane Gesellschaft, Literarische Gesellschaft in Neuruppin 
 Fontane-Preis, Berliner Literaturpreis
 Fontaneplatz, Platz in Berlin-Tiergarten
 Fontane (Kartoffel), eine Industriekartoffelsorte

Siehe auch:

 Fontanne
 Fontanes
 Fontan
 Fontán
 Fontana
 Fontäne
 Fontagne